Понто может означать:

 Понто — озеро на острове Кунашир в юго-западной части кальдеры вулкана Головнина
 Понто-тё — район Киото, известный одноимённым ханамати и традиционными чайными домиками.
 Эрих Йоханнес Бруно Понто — немецкий актёр театра и кинематографа

См. также 

 Понти